Ботанический сад Ланкестер () — ботанический сад в городе Параисо провинции Картаго (Коста-Рика).
Площадь сада 10,7 га. Расстояние до Сан-Хосе, столицы Коста-Рики, около 45 минут на машине.

Работает с 8:30 по 16:30 ежедневно, но посетители могут оставаться в саду до 17:30.
Открыт на протяжении всего года.

История 
Начиная с 1940 года британский натуралист, любитель орхидей Чарльз Х. Ланкастер изучал и выращивал эпифитные растения Коста-Рики. Он посвятил свою жизнь созданию частного сада на своей ферме. После его смерти стала очевидной важность сохранения сада. Благодаря совместным усилиям Американского общества любителей орхидей и Ассоциации садоводства Стэнли Смита сад был подарен Университету Коста-Рики 2 марта 1973 года.

Описание ботанического сада 
Ботанический сад Ланкастер имеет коллекцией орхидей, которая является одной из крупнейших в мире, здесь растет почти 15 000 орхидей около 1000 видов, большинство из которых из Центральной Америки. Большинство видов орхидей цветет в период с февраля по апрель.

Ботанический сад также имеет другие коллекции тропических растений:
 Коллекция пальмовых, в том числе персиковая пальма («Bactris gasipaes») и декоративные растения рода хамедорея («Chamaedorea»).
 Коллекция бамбуков, одна из важнейших коллекций в стране, и роща «Phyllostachys Aurea».
 Коллекция «Heliconias», где более чем 100 местных и экзотических видов «Heliconia» растет вместе с банановыми, марантовыми («Marantaceae») и имбирными растениями.
 Коллекция бромелиевых.
 Кактусы, агавы, толстянковые, молочайные и лилейные.
 Лес с различными видами деревьев площадью около 6 гектаров.

Ботанический сад является составной частью Университета Коста-Рики и организует различные открытые курсы, где можно узнать все, что связано с выращиванием орхидей и использованием лекарственных растений.

Ссылки 
 Jardín Botánico Lankester
 EPIDENDRA: Página oficial de bases de datos del Jardín Botánico Lankester
 Fan page oficial en Facebook
 Página del Jardín Botánico en el BGCI
 
 

Охраняемые природные территории Коста-Рики
Картаго (провинция)